Hemithirididae är en familj av armfotingar. Hemithirididae ingår i klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hemithirididae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Hemithirididae